Die U.S. Open 2022 fanden vom 8. bis 15. Oktober 2022 in Philadelphia, Pennsylvania, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Das Turnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2022/23 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Sieger der letzten Austragung sind Mostafa Asal bei den Herren und Nouran Gohar bei den Damen. Asal wurde in seiner Auftaktpartie in der zweiten Runde nach einer Regelverletzung disqualifiziert, während Gohar im Gegensatz dazu die Titelverteidigung gelang. Sie setzte sich im Finale der beiden topgesetzten Spielerinnen gegen Nour El Sherbini mit 11:7, 9:11, 11:7 und 11:6 durch. Das Turnier der Herren gewann der an Position vier gesetzte Diego Elías, der von der verletzungsbedingten Aufgabe Ali Farags beim Stand von 2:0 für Elías im ersten Satz profitierte. Für Elías war es der zwölfte Titelgewinn auf der World Tour, für Gohar war bereits der 19. Erfolg.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Spencer Lovejoy und Timothy Brownell bei den Herren sowie Marina und Lucie Stefanoni bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 181.377 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Squashturnier in Philadelphia
PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23